Natjecanja u slobodnom skijanju na Zimskim olimpijskim igrama u Vancouveru održavala su se na Cypress Mountainu, od 13. do 25. veljače 2010. godine.

Muškarci

Slobodno skijanje (po hupserima) 

Datum: 14. Veljače 2010.

Ski Cross 

Datum: 21. veljače 2010

Aerials

Žene

Slobodno skijanje (po hupserima) 

Datum: 13. Veljače

Ski Cross

Aerials

Lista medalja

Vanjske poveznice 
 Službena olimpijska stranica za slobodno skijanje

Športovi na ZOI 2010.